Velika nagrada Francije 1958 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 6. julija 1958.

Juan Manuel Fangio je odpeljal svojo zadnjo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 50
| 2:03:21,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 50
| + 24,6 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 6
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 50
| + 59,7 s
| 21
| 4
|-
! 4
| 34
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 50
| + 2:30,6
| 8
| 3
|-
! 5
| 42
|  Peter Collins
| Ferrari
| 50
| + 5:24,9
| 4
| 2
|-
! 6
| 22
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 49
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 7
| 36
|  Phil Hill
| Maserati
| 49
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 38
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 48
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 9
| 32
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 47
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 30
|  Troy Ruttman
| Maserati
| 45
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 20
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 37
| +13 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Harry Schell
| BRM
| 41
| Pregrevanje
| 3
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Behra
| BRM
| 41
| Črpalka za gorivo
| 9
|  
|-
! Ods
| 12
|  Stuart Lewis-Evans Tony Brooks
| Vanwall
| 35
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 24
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 33
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 40
|  Paco Godia
| Maserati
| 28
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 23
| Črpalka za gorivo
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 16
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 9
| Smrtna nesreča
| 2
|  
|-
! Ods
| 28
|  Carroll Shelby
| Maserati
| 9
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 26
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 6
| Motor
| 20
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958